Piétrus peut désigner:
 Florent Piétrus, joueur français de basket-ball né en 1981
 Mickaël Piétrus, joueur français de basket-ball né en 1982, frère du précédent
 Illan Piétrus, joueur français de basket-ball né en 2005, fils de Florent